Dupré är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Athanase Dupré (1808–1869), fransk matematiker och fysiker
 Augustin Dupré (1748–1833), fransk medaljgravör
 Georges Dupré (1869–1909), fransk medaljgravör
 Giovanni Dupré (1817–1882), italiensk bildhuggare
 Guillaume Dupré (1576–1643), fransk skulptör och medaljgravör
 Jacqueline du Pré (1945–1987), brittisk cellist
 Jacques Dupré (1773–1846), amerikansk politiker, nationalrepublikan, guvernör i Louisiana
 John Dupré (född 1952), brittisk filosof
 Jules Dupré (1811–1889), fransk målare
 Julien Dupré (1851–1910), fransk målare
 Marcel Dupré (1886–1971), fransk organist och komponist
 Yanick Dupré (1972–1997), kanadensisk ishockeyspelare

Se även 
 Dupray
 Dupree
 Duppré

Franska efternamn